Arani steht für:

 Arani, Stadt in Bolivien
 Provinz Arani, Provinz in Bolivien
 Municipio Arani, Landkreis in Bolivien
 Arani (Tiruvallur), Stadt im Distrikt Tiruvallur des indischen Bundesstaats Tamil Nadu
 Arani (Tiruvannamalai), Stadt im Distrikt Tiruvannamalai des indischen Bundesstaats Tamil Nadu
 Arani-Verlag, ehemaliger deutscher Verlag

Arani ist der Familienname folgender Personen:
 Reyhaneh Mobini Arani (* 2000), iranische Leichtathletin